Piramida može značiti:

 Piramida (geometrija), geometrijsko tijelo
 Piramida (arhitektura), grobnice u Egiptu, Srednjoj Americi i dr.
 Piramida (TV emisija), razgovorna TV emisija uživo